Pratola Peligna – comune italiano in Abruzzo
Pratola Serra – comune italiano in Campania
Pratola Ponte – frazione di Pomigliano d'Arco comune della città metropolitana di Napoli, servita dalla omonima stazione